Rio Corrente kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Correntes (vattendrag i Brasilien, Maranhão), 
 Rio Corrente (periodiskt vattendrag i Brasilien, Piauí, lat -4,30, long -42,18), 
 Rio Correntes (vattendrag i Brasilien, lat -17,65, long -55,14), 
 Rio Corrente (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -22,60, long -46,42), 
 Rio Corrente (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -19,31, long -50,84), 
 Rio Corrente (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -14,22, long -46,98), 
 Rio Corrente (vattendrag i Brasilien, Bahia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar